Le terme Bref peut faire référence à :
 Bref, revue hebdomadaire française créée en 1945 ;
 Bref., série télévisée française de format shortcom ;
 Bref, magazine de court métrage ;
 Bref, une marque de produits d'entretien appartenant à Henkel ;
 Batterie rapide d'efficience frontale (BREF) ;
 Bref, document officiel (lettres de souverain, de chancellerie) qu'il était nécessaire d'obtenir pour intenter une action en justice.
 Bref, congé ou passeport qu'il était nécessaire d'obtenir, surtout en Bretagne, pour sortir du port.
 Bref, ordre extraordinaire donné par un tribunal de common law en vertu de la prérogative royale afin de prévenir un abus de pouvoir ou un abus de droit.

 Bref apostolique, un acte administratif d'Église.

Voir aussi 
 Pépin le Bref, roi de France